Marijan Herak (Zagreb, 1956.), hrvatski geofizičar, član suradnik HAZU od 2016. godine.

Životopis 
Rođen je 1956. u Zagrebu. Diplomirao je geofiziku 1981., a magistrirao je 1985. godine. Doktorsku disertaciju obranio je 1991. na Sveučilištu u Zagrebu. Usavršavao se u Njemačkoj, Italiji, SAD-u i Kini. Redoviti profesor u trajnom zvanju na Geofizičkom zavodu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U svojem znanstvenom radu bavi se brojnim aspektima seizmologije, pri čemu se posebno ističu studije seizmičnosti Hrvatske, istraživanje svojstava Zemljine unutrašnjosti te radovi u vezi s procjenom seizmičke opasnosti. Glavni je istraživač na hrvatskim seizmološkim znanstvenim projektima, a sudjelovao je kao voditelj hrvatskog dijela u petnaest međunarodnih projekata. Objavio je 72 znanstvena rada(41 u časopisima koji se navodi u CC-u), 65 priopćenja sa znanstvenih skupova, 2 knjige (suurednik), 7 poglavlja u knjizi te mnoge stručne studije. Radovi su mu citirani više od 550 puta. Bio je recenzent četrdesetak radova upoznatim svjetskim časopisima. Na svim razinama studija predaje seizmološke kolegije te spektralnu analizu. Dužnosti pročelnika odsjeka i prodekana Prirodoslovno-matematičkog fakulteta za međunarodnu suradnju obnašao je u dva mandata, a bio je i predsjednik sveučilišnog Vijeća prirodoslovnog područja. Predstavnik je Hrvatske u Europskoj seizmološkoj komisiji te predsjednik Znanstvenog vijeća za daljinska istraživanja HAZU u dva mandata.

Izvori 

Hrvatski fizičari
Geofizika
Životopisi, Zagreb